Morozow () – popularne nazwisko wśród mieszkańców m.in. Rosji (194,993 osób o tym nazwisku, częstotliwość występowania 1:739 – według danych na 2014 r.) oraz nazwa miejscowości (chutorów)

Nazwiska 
 Aleksiej Morozow – rosyjski hokeista
 Boris Morozow – rosyjski szlachcic 
 Giennadij Morozow – rosyjski piłkarz
 Gieorgij Fiodorowicz Morozow – uczony, klasyk leśnictwa
 Iwan Morozow – radziecki polityk
 Jurij Morozow – rosyjski piłkarz
 Jurij Morozow – premier Osetii Południowej
 Nikołaj Morozow – rosyjski łyżwiarz
 Nikołaj Morozow – rosyjski piłkarz
 Olga Morozowa – rosyjska tenisistka
 Pawlik Morozow – radziecki chłopiec, symbol donosicielstwa
 Piotr Morozow – radziecki polityk
 Władimir Morozow – rosyjski pływak

Miejscowości w Rosji 
 Morozow – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Morozow – chutor w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego
 Morozow – chutor w rejonie morozowskim obwodu rostowskiego
 Morozow – chutor w rejonie wołgodonskim obwodu rostowskiego
 Morozow – chutor w obwodzie saratowskim
 Morozow – chutor w obwodzie woroneskim

Zobacz także 
 Bojarynia Morozowa – obraz Wasilija Surikowa
 Rosyjskie nazwiska

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające